Gesture Description Language
 Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer
 GNU Data Language